Andreas Jensen er navnet på flere personer:

 Andreas Jensen (møbelsnedker) (1834-1915) – dansk møbelsnedker og fabrikant (fulde navn: Jens Andreas Jensen)
 Andreas Jensen (arkitekt) (1878-1959) – dansk arkitekt (fulde navn: Jens Andreas Jensen)
 Andreas Jensen (væver) (1880-1963) – dansk væver (fulde navn: Andreas Georg Jensen)

Desuden:
 Carl Andreas Jensen (1844- død efter 1897) – dansk litograf og maler
 Andreas Kaj Eilskov Jensen (1901-1982) – dansk brigadechef